Arjuna är ett släkte av insekter. Arjuna ingår i familjen Dictyopharidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Halvvingar